Alfonso de Borbón y Sanchiz  (n. Madrid, 31 de marzo de 1961) IV duque de Santa Elena y XV marqués de Santa Fe de Guardiola es un noble español.

Matrimonios y descendencia 
Alfonso contrajo matrimonio el 20 de julio de 1981, en Haia, con Patricia Doomkamp  (n. en La Haya, Países Bajos, el 23 de febrero de 1958, hija de Johannes Doomkamp y de su esposa, Liselotte Wearech. Este matrimonio, del que no hubo descendencia, terminó en divorcio.

El 11 de febrero de 1993 contrajo segundas nupcias con María Escrivá de Romaní y Soto (n. en Madrid,  el 17 de noviembre de 1956), hija de Luis Escrivá de Romaní y Patiño, V conde de Glimes de Brabante, y de su esposa, María de Soto y Colón de Carvajal. Su esposa es nieta, por vía paterna, de Luís Bertrán Escrivá de Romaní y de Sentmenat, XVI conde de Sástago y de su esposa, María Josefa Patiño y Fernández-Durán. Mientras que por el lado materno es nieta de Fernando de Soto y Domecq, XII marqués de Santaella, y de María del Sagrado Corazón de Carvajal y Colón.

La boda tuvo lugar en la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid y fue apadrinada por los condes de Barcelona, que estuvieron representados por la madre del novio, Eugenia Sanchiz y Mendaro, y el hermano de la novia, Luis Beltrán Escrivá de Romaní y Soto VI conde de Glimes de Brabante.

De su segundo matrimonio nacieron tres hijos:
 María de Borbón y Escrivá de Romaní (n. 10 de enero de 1994), casó en Carmona el 13 de octubre de 2018 con José María Valdenebro del Rey.
 Eugenia de Borbón y Escrivá de Romaní (n. 10 de enero de 1994).
 Alfonso de Borbón y Escrivá de Romaní (n. 2 de febrero de 1995).

Ancestros 
<center>
</div></div></center>

Referencias 
 ABC Hemeroteca | Boda de Borbón y Sanchiz - Escrivá de Romaní y Soto

Casa de Borbón en España
Duques de Santa Elena
Nacidos en Madrid